Villa Deinhardt steht für:

 Villa Deinhardt (Erfurt), Villa im Ortsteil Vieselbach der Stadt Erfurt, Thüringen
 Villa Deinhardt (Weimar), Villa in Weimar, Thüringen